Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ma ha perso al 3º turno contro Marija Kirilenko 6-3 2-6 6-4.

Francesca Schiavone ha battuto in finale Samantha Stosur 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Serena Williams (quarti di finale)
 Venus Williams (ottavi di finale)
 Caroline Wozniacki (quarti di finale)
 Jelena Janković (semifinale)
 Elena Dement'eva (semifinale, ritirata)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Samantha Stosur (finale)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Dinara Safina (primo turno)
 Viktoryja Azaranka (primo turno)
 Li Na (terzo turno)
 Marija Šarapova (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Flavia Pennetta (ottavi di finale)
 Aravane Rezaï (terzo turno)
 Yanina Wickmayer (terzo turno)

 Francesca Schiavone (campionessa) 
 Shahar Peer (ottavi di finale) 
 Nadia Petrova (quarti di finale) 
 María José Martínez Sánchez (primo turno) 
 Vera Zvonarëva (secondo turno) 
 Justine Henin (ottavi di finale) 
 Daniela Hantuchová (ottavi di finale) 
 Lucie Šafářová (secondo turno) 
 Zheng Jie (secondo turno) 
 Dominika Cibulková (terzo turno) 
 Al'ona Bondarenko (terzo turno) 
 Alisa Klejbanova (terzo turno) 
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno) 
 Marija Kirilenko (ottavi di finale) 
 Alexandra Dulgheru (terzo turno) 
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 
  Christina McHale
  Jarmila Groth
  Stéphanie Cohen-Aloro
  Claire Feuerstein
  Stéphanie Foretz Gacon
  Mathilde Johansson
  Kristina Mladenovic
  Olivia Sanchez

Giocatrici che sono passate dalle qualificazioni

  Misaki Doi
  Heidi El Tabakh
  Sophie Ferguson
  Simona Halep
  Ekaterina Ivanova
  Kaia Kanepi
  Nuria Llagostera Vives
  Kurumi Nara
  Ksenija Pervak
  Anastasija Pivovarova
  Chanelle Scheepers
  Zhang Shuai

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2010